Štěpka může být:

 štěpka – odpad při zpracování dřeva či cíleným drcením dřevních částí

příjmení
 František Štěpka (1835–1896) – rakouský politik z Moravy
 Karel Václav Štěpka (1908–1989) – český hudební skladatel, pedagog a sbormistr